Åke Seyffarth – pattinatore di velocità su ghiaccio svedese
 Gustav Seyffarth – egittologo e scrittore tedesco naturalizzato statunitense
 Jan Seyffarth – pilota automobilistico tedesco